Csehország
 Těmice, település a Hodoníni járásban
 Těmice, település a Pelhřimovi járásban